La pandemia di COVID-19 in Bolivia fa parte della pandemia mondiale di coronavirus 2019 (COVID-19) causata dalla sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2). È stato confermato che il virus si è diffuso in Bolivia quando i suoi primi due casi sono stati confermati il 10 marzo 2020 nei dipartimenti di Oruro e Santa Cruz.

Il 12 marzo, la Bolivia ha sospeso tutte le sessioni delle scuole pubbliche fino al 31 marzo, nonché tutti i voli commerciali da e verso l'Europa a tempo indeterminato. Sono stati vietati anche gli incontri pubblici su larga scala con oltre 1.000 persone.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una malattia respiratoria presente in un gruppo di persone nella città di Wuhan, provincia di Hubei, in Cina. L'OMS era stata informata il 31 dicembre 2019.

Andamento dei contagi

Cronistoria

Note

Altri progetti 

Bolivia
Sanità in Bolivia